Matthijs Arnoldus Holsboer, fabrikant, en burgemeester van Winterswijk
 Willem-Jan Holsboer, hotelier, en grondlegger van de Rhätische Bahn
 Lambertus Nicolaas Holsboer, ambtenaar en ingenieur in Utrecht
 Noor Holsboer, hockeyster